Interdição aérea — uso de aviões para atacar alvos táticos terrestres que não estejam em proximidade às forças terrestres amigas
 Curatela — processo judicial por meio do qual a pessoa é declarada civilmente incapaz